Albergaria pode ser:

 Albergaria - um tipo de residência para abrigo dos mais desfavorecidos, uma  Pousada (hotelaria);

Localidades de Portugal
 Albergaria-a-Velha, concelho do distrito de Aveiro.
 Albergaria-a-Velha (freguesia), freguesia sede do concelho anterior.
 Albergaria da Serra, freguesia do concelho de Arouca (anteriormente chamada Albergaria das Cabras).
 Albergaria dos Doze, freguesia do concelho de Pombal.
 Albergaria de Penela

Pessoas
 Gabriela Albergaria, artista plástica.
 João Soares de Albergaria, governante dos Açores.
 João Soares de Albergaria de Sousa, latifundiário e político dos Açores.
 Lino de Albergaria, escritor brasileiro.
 Lopo Soares de Albergaria, governador da Índia Portuguesa.
 Maria Albergaria, atriz de Portugal.

Desambiguação